Il campionato mondiale Superbike 2013 è la ventiseiesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Novità regolamentari 
La modifica di maggiore rilievo è quella relativa alle nuove ruote: in un'ottica di contenimento dei costi, a partire da questa stagione il diametro dei cerchioni ritorna alla misura di 17 pollici, quasi universalmente usata nelle moto sportive stradali e precedentemente una delle opzioni possibili finché nel 2010 la misura del diametro non era stata vincolata a 16,5 pollici, lo standard di fatto allora esistente già da anni.

Ritocco anche alla norma sui pesi minimi, con le moto che iniziano il campionato alla pari con un peso di 165 kg uguale per tutte le tipologie di frazionamento, elevabili fino a 171 kg in base ai risultati (per bilanciare le prestazioni) con un meccanismo simile a quello concepito per la stagione 2011, mentre la scorsa stagione i pesi erano stati fissi a 165 kg per le plurifrazionate e 171 kg per le bicilindriche.

La norma sui pesi minimi va di pari passo con quella sugli air restrictors per le bicilindriche, il cui diametro varia in seguito ai risultati per bilanciare le prestazioni tra queste e le "plurifrazionate".

Dal punto di vista delle regole sportive, si passa alla griglia di partenza con tre moto per fila e alla regola del "flag-to-flag" in caso di pioggia, con pit stop per il cambio-gomme e le regolazioni alla moto, con limite di tre meccanici più lo stesso pilota a intervenire sul mezzo in pit-lane.

Piloti partecipanti
Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni